Jean Auguste Ulric Scheler (1819-1890), usuellement Auguste Scheler, philologue belge ;
 Max Scheler (1874-1928), philosophe et sociologue ;
 Lucien Scheler (1902-1999), écrivain et poète, éditeur et libraire français.

Voir aussi